Midget (engl. midget ‚Liliputaner, Zwerg‘) steht für:
 Daihatsu Midget, Automodell der Marke Daihatsu
 MG Midget, Automodell der Marke MG
 Midget-Car, Kleinstrennwagenklasse

Siehe auch:
 King Midget, US-amerikanische Automobilmarke